Brian Lebler (né le  à Klagenfurt en Autriche) est un joueur professionnel de hockey sur glace canado-autrichien. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le fils du joueur Edward Lebler.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière junior en 2004 avec les Vees de Penticton dans la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique. Deux ans plus tard, il entame un cursus universitaire à l'Université du Michigan. Il évolue avec les Wolverines dans le championnat NCAA. Il passe professionnel avec le Crunch de Syracuse dans la Ligue américaine de hockey en 2010. En 2011, il signe au EHC Linz dans le championnat d'Autriche. L'équipe remporte le titre national en 2012.

Carrière internationale 
Il représente l'Autriche au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005|| Vees de Penticton || LHCB|| 56|| 21|| 10|| 31|| 58||  10|| 2|| 3|| 5|| 8
|-
| 2005-2006|| Vees de Penticton ||  LHCB|| 54|| 23|| 12|| 35|| 97||  15|| 3|| 5|| 8|| 33
|-
| 2006-2007|| Wolverines du Michigan || CCHA || 37|| 7|| 4|| 11|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Wolverines du Michigan || CCHA|| 29|| 3|| 5|| 8|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009||Wolverines du Michigan || CCHA|| 37|| 9|| 7|| 16|| 71|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Wolverines du Michigan || CCHA|| 42|| 14|| 10|| 24|| 59|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Crunch de Syracuse|| LAH|| 11|| 0|| 0|| 0|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Elmira Jackals|| ECHL|| 20|| 2|| 3|| 5|| 45|| 4|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
| 2011-2012|| EHC Liwest Linz|| EBEL|| 39|| 11|| 8|| 19|| 81|| 13|| 4|| 7|| 11|| 6
|-
| 2012-2013|| EHC Liwest Linz|| EBEL|| 52|| 31|| 22|| 53|| 79|| 10|| 2|| 7|| 9|| 8
|-
| 2013-2014|| EHC Liwest Linz|| EBEL|| 47 || 27 || 17 || 44 || 78 || 8 || 6 || 4 || 10 || 18
|-
| 2014-2015|| EHC Liwest Linz|| EBEL|| 54|| 35|| 18|| 53|| 64|| 12|| 6|| 7|| 13|| 12
|-
| 2015-2016|| ERC Ingolstadt || DEL || 47|| 10|| 15|| 25|| 73|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2016-2017|| EHC Liwest Linz|| EBEL|| 51|| 32|| 25|| 57|| 48|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2017-2018|| EHC Liwest Linz|| EBEL|| 54|| 38|| 27|| 65|| 70|| 12|| 8|| 6|| 14|| 10
|-
| 2018-2019|| EHC Liwest Linz|| EBEL|| 51|| 24|| 17|| 41|| 48|| 6|| 2|| 0|| 2|| 16
|-
| 2019-2020|| EHC Liwest Linz|| EBEL|| 48|| 30|| 29|| 59|| 36|| 3|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2020-2021|| Black Wings Linz|| ICEHL || 50|| 33|| 18|| 51|| 56|| -|| -|| -|| -|| -

En équipe nationale 

| 2014 || Autriche ||align="left"| Jeux olympiques || 4 || 0 || 2 || 2 || 2 || -2 ||align="left"| Dixième place
|-
| 2014 || Autriche ||align="left"| Championnat du monde || 5 || 6 || 3 || 9 || 0 || +5 ||align="left"|  Médaille d'argent de la division 1A
|-
| 2015 || Autriche ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 2|| 0|| 2|| 4|| -7 ||align="left"| Quinzième place
|-
| 2016 || Autriche ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 1|| 2|| 3|| 4|| +1||align="left"| Quatrième place de la division 1A
|-
| 2017 || Autriche ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 4|| 1|| 5|| 4|| +7 ||align="left"| Médaille d'or de la division 1A
|-
| 2018 || Autriche ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 1|| 0|| 1|| 2|| -7 ||align="left"| Quatorzième place

Notes et références 

Naissance en juillet 1988
Naissance à Klagenfurt
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur du EHC Liwest Linz
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du ERC Ingolstadt